Thetford ist der Name von

 Thetford, Stadt in England
 Thetford (Vermont), Ort in Vermont
 Thetford (Michigan), Ort in Michigan
 Thetford Engineering Company, Hersteller von tragbaren Toiletten

Siehe auch:
 Tedford